Gadingrejo (Gadingrejo)
 Gadingrejo (Juwana)
 Gadingrejo (Kepil)
 Gadingrejo (Umbulsari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing